Landsbergis-Žemkalnis ist der Familienname folgender Personen:

 Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis (1852–1916), litauischer Dramaturg und Publizist
 Vytautas Landsbergis-Žemkalnis (1893–1993), litauischer Architekt